Rembrandt van Rijn (1606-1669), een belangrijke zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstschilder.
 Rembrandt (voornaam), jongens- en mannennaam

Films over de schilder 
 Rembrandt (1936), Britse film door Alexander Korda over het leven van Rembrandt van Rijn
 Rembrandt (1940), eerste Nederlandse film over Rembrandt van Rijn
 Rembrandt (1942), Duitse remake van de Nederlandse versie; door Hans Steinhoff
 Rembrandt fecit 1669, film over Rembrandt van Rijn van Jos Stelling uit 1977
 Rembrandt (1999), door Charles Matton met Klaus Maria Brandauer in de rol van Rembrandt van Rijn
 Rembrandt's J'Accuse, Nederlandse film uit 2008

Film niet over de schilder 
 Rembrandt (2003), Deense filmkomedie

Musical over de schilder 
 Rembrandt (musical)

Vernoemd naar de schilder 
 4511 Rembrandt, een planetoïde
 Rembrandtstraten en -lanen van Alkmaar tot Zaandam
 Rembrandthuis, huis in Amsterdam waar de schilder heeft gewoond, nu een museum
 Rembrandtjaar, de herdenking van het geboortejaar van Rembrandt in 2006
 Rembrandt Research Project, een onderzoek naar de authenticiteit van sommige werken die aan Rembrandt worden toegewezen
 Rembrandt (inslagkrater), een inslagkrater op Mercurius
 Rembrandt (televisie), de eerste televisie uit de DDR (1952)
 Rembrandt (Iowa), plaats in Iowa
 Rembrandt (trein), voormalige internationale treinverbinding
 Rotterdam (schip, 1959), voormalig cruiseschip dat ook tijdelijk de naam Rembrandt heeft gedragen
 Rembrandt van Duck, personage uit Donald Duck-verhalen
 The Rembrandts, Amerikaanse band
 Potterij Rembrandt, een aardewerkfabriek
 Rembrandtbrug, een houten ophaalbrug in Leiden
 Rembrandtmolen (Kilder), een molen in Kilder
 Rembrandtpark, een park in Amsterdam
 Rembrandtplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam
 Rembrandttoren, een Amsterdamse wolkenkrabber
 Stadsbioscoop Rembrandt, bioscoop in Arnhem
 Pathé Rembrandt Utrecht, bioscoop in Utrecht
 Rembrandt Award, Nederlandse filmprijs
 Rembrandt 1, een netwerkkabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland
 Rembrandt (ruin), een dressuurpaard
 Originele Rembrandt, Nederlandse muziekprijs

Zie ook 
 Rembrandtplein (doorverwijspagina)
 Rembrandttheater (doorverwijspagina)